Владимир Донатович Воног (1899, дер. Скребели, Двинский уезд, Витебская губерния — 16 марта 1942, Ленинград) — советский футболист, судья. Заслуженный мастер спорта СССР (1934). Судья всесоюзной категории (1938).

Биография 
Начал играть в 1914 году в Петрограде в Путиловском кружке. Выступал в петроградских-ленинградских клубах «Путиловский кружок» (1917—1923), «Спартак» Московско-Нарвского р-на (1924), «Красный путиловец» (1925—1935).

Чемпион Ленинграда 1925 (о).

Входил в сборные Петрограда-Ленинграда (1922-28), РСФСР (1923-25).

Участник победной поездки «Красного путиловца» по Германии в 1927, сб. РСФСР в 1923 по Скандинавии, Финляндии, Германии и Эстонии.

Как игрок был отлично подготовлен физически. В игре выделялся азартом и работоспособностью, стойкостью.

В «44-х» (журнал «ФиС») — № 4 (1928).

Играл в хоккей с мячом. Защищал цвета сборных Ленинграда (1924-36) и РСФСР (1924-30). Играющий тренер ХК «Авангард» (Ленинград) — 1938-41 (под руководством Вонога команда стала финалистом Кубка СССР 1939 по хоккею с мячом). В 1936 году был включён в список 22 лучших игроков сезона.

Чемпион СССР по хоккею с мячом 1928; 2-й призёр 1933. Чемпион РСФСР 1924, 1926-28.

В 30-е стал судьей. В высшей лиге чемпионата СССР (1938-41) — 18 матчей.

В 1939 окончил ГДОИФК, также преподавал в данном институте. Активный организатор физкультурной работы на Кировском заводе, первым в СССР ввёл на заводе производственную гимнастику перед началом рабочего дня.

Погиб в блокадном Ленинграде. С 1952 хоккеисты Кировского завода разыгрывали кубок памяти В. Д. Вонога.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — Москва: Грэгори-Пэйдж, 1997. — ISBN 5-900493-70-9 — с. 79.

Ссылки 
 
 Профиль на www.fifastat.ru

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории
Персоналии:Кировский завод
Выпускники Университета имени Лесгафта‎
Преподаватели Университета имени Лесгафта‎
Жертвы блокады Ленинграда